Rossi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pietro Rossi scientist 
 Friedrich W. Rossi
 Pietro Rossi
 Valeria Rossi
 Walter Rossi